De Swim Cup Amsterdam 2019 was een internationale zwemwedstrijd die gehouden werd van 13 tot en met 15 december 2019 in het Sloterparkbad in Amsterdam. De wedstrijden vonden plaats in een 50 meterbad. Deze wedstrijd was onderdeel van het kwalificatietraject, voor de Nederlandse zwemmers, richting de Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2020 in Boedapest en de Olympischen Zomerspelen 2020 in Tokio.

Programma

Olympische kwalificatie 
NOC*NSF stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio Japan. Drie zwemmers en twee zwemsters zijn op basis van hun prestaties tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju.

Tijdlijn

Limieten

Overzicht behaalde olympische limieten

EK-kwalificatie 
De KNZB stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de Europese kampioenschappen zwemmen van 2020 in Boedapest, Hongarije.

Tijdlijn

Limieten

Overzicht behaalde EK-limieten

Nederlandse records

Medailles

Legenda 
 WR = Wereldrecord
 ER = Europees record
 NR = Nederlands record
 (Qos) = Voldaan aan de OS-limiet
 (Qek) = Voldaan aan de EK-limiet

Mannen

Vrouwen

Externe links 
 Officiële website
 Startlijsten en uitslagen

Amsterdam 2019
Zwemmen in 2019